Schaffarczyk ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert Schaffarczyk (1901–1979), deutscher Diplomat
 Tahnee Schaffarczyk (* 1992), deutsche Moderatorin und Komikerin